Ральченко Володимир Іванович (* 1949) — український радянський архітектор.
 Ральченко Костянтин Володимирович — доктор фізико-математичних наук.
 Ральченко Андрій Петрович (1922—1954) — молодший сержант РА, учасник Другої світової війни, повний кавалер ордена Слави.

Примітки 

прізвища на -ко